

Musica 
 Groove – serie ritmica che si ripete ciclicamente
 Groove metal – sottogenere dell'heavy metal
 Groove Records – etichetta discografica statunitense
 Groove – album di Richard Holmes del 1961
 Groove – album di James Brown del 1986
 Groove – album degli Eurogliders del 1988
 Groove – album di Billy Crawford del 2009

Altro 
 Groove – film del 2000 diretto da Greg Harrison
 Groove Musica – lettore multimediale
 Chevrolet Groove – automobile prodotta in serie dalla Chevrolet

Pagine correlate 
 Grove

Altri progetti